Tommy Smith eller Tommie Smith kan syfta på:
 Tommy Smith (dramatiker), amerikansk dramatiker
 Tommy Smith (fotbollsspelare född 1945) (1945-2019), tillbringade större delar av sin karriär i Liverpool
 Tommy Smith (fotbollsspelare född 1980), spelar för Queens Park Rangers
 Tommy Smith (fotbollsspelare född 1990), nyzeeländsk landslagsspelare, spelar för Ipswich Town
 Tommy Smith (ishockeyspelare) (1885–1966), kanadensisk ishockeyforward
 Tommy Smith (basebollspelare) (född 1948), amerikansk basebollutespelare
 Tommy Smith (basketspelare) (född 1980), amerikansk basketspelare
 Tommy Smith (saxofonist) (född 1967), skotsk jazzsaxofonist, kompositör och lärare
 Tommy Smith (DJ) (född 1967), radiodiscjockey från Little Rock, Arkansas
 Tommy "The Nightmare" Smith, en fiktiv radio-DJ i Grand Theft Auto: San Andreas soundtrack videospel
 Tommy J. Smith (1916-1998), Order of the British Empire, australiensk tränare för tävlingshästar
 Tommie Smith (född 1944), amerikansk före detta friidrottare